Анто́н Петро́в:
 Петров, Антон Васильевич (1909—1988) — Герой Советского Союза.
 Петров, Антон Владимирович (род. 1991) — казахстанский хоккеист.
 Петров, Антон Геннадьевич (род. 1981) — российский предприниматель, миллионер.
 Петров, Антон Евгеньевич (род. 1978) — казахстанский хоккеист.
 Петров, Антон Ильич (1922—1943) — Герой Советского Союза.
 Петров, Антон Петрович (1902—1983) — Герой Советского Союза.

 Петров, Антон (?—1861) — крестьянин из села Бездна, устроивший в апреле 1861 года многотысячное выступление крестьян.